Михаил Нилович Журавлёв (25 октября 1901, Ржев — 15 октября 1948, Минск) — советский военный деятель, генерал-майор артиллерии. Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Начальник штаба артиллерии Северо-Кавказского фронта.

Биография 

Михаил Нилович Журавлёв родился 25 октября 1901 года в городе Ржев Ржевского уезда Тверской губернии в русской семье.

В 1920 году пошёл на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Участвовал в боях Гражданской войны.

Начало Великой Отечественной войны полковник Журавлёв встретил в должности начальника артиллерии 395-й стрелковой дивизии. В ноябре 1941 года он был ранен. С начала 1942 года Журавлёв был начальником отдела формирования Управления начальника артиллерии Южного фронта, с октября того же года — начальником штаба Управления начальника артиллерии Черноморской группы войск Закавказского фронта. 9 апреля 1943 года ему было присвоено звание генерал-майора артиллерии, он был назначен на должность начальника штаба артиллерии Северо-Кавказского фронта.

Скончался 15 октября 1948 года, похоронен на Военном кладбище Минска.

Награды 

 Орден Ленина (6.11.1945)
 Три Ордена Красного Знамени (13.12.1942; 9.10.1943; 3.11.1944)
 Орден Отечественной войны I степени (11.11.1944)
 Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (22.2.1938)
 Медаль «За оборону Кавказа» (11.11.1944)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9.5.1945)

Звания 
 Техник-интендант 1-го ранга
 Майор
 Полковник
 Генерал-майор артиллерии (9.4.1943)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Zhuravlev, Mikhail Nilovich // generals.dk

Участники Гражданской войны в России
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Артиллеристы СССР
Члены КПСС
Похороненные на Военном кладбище (Минск)